Velika nagrada Španije 2005 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2005. Odvijala se je 8. maja 2005.

Rezultati

Kvalifikacije

Dirka

|-
! 1
| 9
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 66
| 1:27:16,830
| 1
| 10
|-
! 2
| 5
|  Fernando Alonso
| Renault
| 66
| + 27,652 s
| 3
| 8
|-
! 3
| 16
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 66
| + 45,947 s
| 5
| 6
|-
! 4
| 17
|  Ralf Schumacher
| Toyota
| 66
| + 46,719 s
| 4
| 5
|-
! 5
| 6
|  Giancarlo Fisichella
| Renault
| 66
| + 57,936 s
| 6
| 4
|-
! 6
| 7
|  Mark Webber
| Williams-BMW
| 66
| + 1:08,500
| 2
| 3
|-
! 7
| 10
|  Juan Pablo Montoya
| McLaren-Mercedes
| 65
| +1 krog
| 7
| 2
|-
! 8
| 14
|  David Coulthard
| Red Bull-Cosworth
| 65
| +1 krog
| 9
| 1
|-
! 9
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 65
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 10
| 8
|  Nick Heidfeld
| Williams-BMW
| 65
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 11
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 63
| Predrta guma
| 10
|  
|-
! 12
| 18
|  Tiago Monteiro
| Jordan-Toyota
| 63
| +3 krogi
| 18
|  
|-
! 13
| 19
|  Narain Karthikeyan
| Jordan-Toyota
| 63
| +3 krogi
| 13
|  
|-
! Ods
| 11
|  Jacques Villeneuve
| Sauber-Petronas
| 51
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 46
| Predrta guma
| 8
|  
|-
! Ods
| 21
|  Christijan Albers
| Minardi-Cosworth
| 19
| Menjalnik
| 14
|  
|-
! Ods
| 20
|  Patrick Friesacher
| Minardi-Cosworth
| 11
| Zavrten
| 15
|  
|-
! Ods
| 15
|  Vitantonio Liuzzi
| Red Bull-Cosworth
| 9
| Zavrten
| 11
|  
|}

Opombe 
 BAR ni smel dirkati zaradi kazni z Velike nagrade San Marina 2005.

Formula 1 sezona 2005
2005